O Conde de Monte Cristo - romance de Alexandre Dumas (Pai)
Ou ainda:
 Le Comte de Monte Cristo, produção muda de 1915, traduzida no Brasil como O Conde de Monte Cristo
 The Count of Monte Cristo (filme de 1934), com Robert Donat, exibido no Brasil como "O Conde de Monte Cristo"
 The Count of Monte Cristo (filme de 1975), com Richard Chamberlain, exibido no Brasil como "O Conde de Monte Cristo"
 O Conde de Monte Cristo (filme de 2002), com James Caviezel
 Gankutsuō, anime de 2004

Ver também

Desambiguação